spad – w hydrotechnice różnica wysokości wody
 Spad – wodospad na rzece Kamienica Gorczańska
 SPAD – Société Pour L'Aviation et ses Dérivés
 SPAD – Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie”
 spad drukarski